Michaił Mieltiuchow, ros. Михаил Иванович Мельтюхов (ur. 14 marca 1966) – rosyjski historyk wojskowości, docent. W Polsce polemizował z nim Andrzej Nowak w książce "Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej", Arcana, Kraków 2004, .

Teksty 
 Современная отечественная историография предыстории Великой Отечественнной войны (1985—1995), habilitacja, Moskwa, 1995
 Канун Великой Отечественнной войны: дискуссия продолжается, Moskwa, 1995
 Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941 (Документы, факты, суждения), Moskwa, 2000,  
 Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. — Moskwa, 2001
 М. И. Мельтюхов, Д. М. Проэктор. Блицкриг в Европе, 1939—1941. Польша. — АСТ, Terra Fantastica, 2004, , 5-7921-0416-6
 Освободительный поход Сталина, 2006, 
 Преддверие Великой Отечественной войны 1939—1941 гг.: становление великой державы w: Правда Виктора Суворова. Переписывая историю Второй Мировой, 2006, strony 31-108, 
 Великая Отечественная катастрофа. Трагедия 1941 года. 2007 (jeden z autorów)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polemika
 Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941 (Документы, факты, суждения). — М.: Вече, 2000. 
 Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. — М.: Вече, 2001.
 

Rosyjscy historycy
Urodzeni w 1966